Райковский — фамилия.

Известные носители:

 Райковский, Андрей Иванович (1802—1860) — протоиерей, писатель, профессор богословия Санкт-Петербургского университета.
 Райковский, Бронислав Станиславович (род. 1957) — украинский политик.
 Райковский, Евгений Николаевич (1912—1962) — советский режиссёр мультипликационных фильмов.
 Райковский, Сергей Андреевич (1828—1871) — русский писатель- публицист.